Bourletiellidae () — семейство коллембол из надсемейства Sminthuroidea (Symphypleona).

Описание 
Мелкие коллемболы округлой формы тела, разнообразной пёстрой окраски.

Классификация 
40 родов, около 200 видов. Иногда выделяют подсемейство Parabourletiellinae J.-M. Betsch, 1974 (Anjavidiella — Bourletiellitas — Parabourletiella — Vatomadiella).

 Acutoempodialis — 1 вид
 Adisianus — 3
 Anarmatus — 5
 Aneuempodialis — 2
 Anjavidiella — 5
 Arlesminthurus — 3
 Bourletides — 1
 Bourletiella — 33
 Bourletiellitas — 1
 Bovicornia — 7
 Cassagnaudiella — 9
 Corynephoria — 7
 Cyprania — 2
 Deuterosminthurus — 30
 Diksamella — 1
 Ellisiella — 1
 Fasciosminthurus — 28
 Heterosminthurus — 26
 Kaszabellina — 3
 Koupelia — 1
 Madecassiella — 1
 Massoudia — 1
 Nasosminthurus — 4
 Navarrella — 1
 Orenius — 2
 Parabourletiella — 1
 Paulianitas — 1
 Prorastriopes — 31
 Pseudobourletiella — 1
 Rastriopes — 15
 Sanaaiella — 5
 Stenognathriopes (Stenognathriopes) — 6
 Stenognathriopes (Tenentiella) — 1
 Stenognathriopes — 7
 Tritosminthurus — 1
 Vatomadiella — 3

Примечания

Литература 
 Baquero, E., Moraza, M. L. et Jordana, R. 2003. A new species of Polydiscia (Acarai, Prostigmata, Tanaupopidae) with reference to its host: a new species of Deuterosminthurus (Collembola, Symphypleona, Bourletiellidae)., Zootaxa 188, (2003), p. 1-16.
 Bretfeld, G. 1990. Chaetotaxy of four Species of the Genera Heterosminthurus, Bourletiella, Deuterosminthurus and Prorastriopes (Insecta, Collembola, Symphypleona)., Zool. Jb. Syst., 117, (1990), p. 441-489.
 Bretfeld, G. 1999. Synopses on Palaearctic Collembola, Volume 2. Symphypleona., Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz, Band 71, Heft 1, 1999, p. 1-318.
 Hopkin, Stephen P. (1997): The Biology of the Collembola (Springtails): The Most Abundant Insects in the World. Музей естествознания (Лондон). PDF Полный текст
 Haaramo, Mikko (2008): Mikko’s Phylogeny Archive — Collembola. Version of 2008-MAR-11. Retrieved 2008-JUL-11.
 Kozlowski, M.W. et Aoxiang, S. 2006. Ritual behaviors associated with spermatophore transfer in Deuterosminthurus bicinctus (Collembola: Bourletiellidae) Erratum., J. Ethol, 24, published online: February 17, 2006, p. 110.
 Kozlowski, M.W. et Aoxiang, S. 2006. Ritual behaviors associated with spermatophore transfer in Deuterosminthurus bicinctus (Collembola: Bourletiellidae)., J. Ethol, 24, published online: September 22, 2005, p. 103-109.
 Nayrolles, P. 1994. Contribution to the knowledge of European Bourletiellidae (Collembola, Symphypleona). II. Redescription of three species and description of three new species of Fasciosminthurus., Revue suisse de Zoologie, 101 (2), juin 1994, p. 315-333.
 Nayrolles, P. 1995. Taxonomy of European species of Cassagnaudiella and Bourletiella (Collembola, Symphypleona, Bourletiellidae)., Zoologica Scripta, Vol.24, No. 1, 1995, p. 43-60.
 Stach, J. (1956). The Apterygotan fauna of Poland in relation to the world-fauna of this group of insects. Family : Sminthuridae. Kraków, p. 1-287.

Ссылки 
 Список видов коллембол

Symphypleona
Семейства коллембол